

Patronyme 

 Shahra Razavi, scientifique d'origine iranienne et haute fonctionnaire des Nations unies.

Toponymes 

 Khorassan-e Razavi, une des 31 provinces d'Iran.

Autres 
 Astan-e Qods Razavi : bonyad iranien (fondation caritative).